Роберто:

 Роберто, Серджи (род. 1992) — испанский футболист, полузащитник «Барселоны».
 Роберто Деверё — лирическая трагедия в трех актах итальянского композитора Гаэтано Доницетти.
 Роберто Динамит (род. 1954) — бразильский футболист, нападающий.
 Роберто Карлос (род. 1973) — бразильский футболист, левый защитник.
 Роберто Коста (род. 1954) — бразильский футболист, вратарь.
 Роберто, Холден (1923—2007) — ангольский политик, лидер ФНЛА.